Bohuslawitz bezeichnet

 Bohuslavice nad Moravou, Gemeinde in Tschechien
 Bohuslavice nad Vláří, Gemeinde in Tschechien
 Bohuslavice u Hlučína, Gemeinde im Okres Opava in Tschechien
 Bohuslavice u Zlína, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Bohuslavice (Begriffsklärung)